Torre cilindrica – anche torre dei Lussemburgo, baluardo fortificato a Conversano, comune della città metropolitana di Bari, Puglia
 Torre cilindrica – torre angioina a pianta circolare a Riccia, comune della provincia di Campobasso, Molise
 Torre cilindrica – struttura fortificata a Castiglion Fosco, frazione di Piegaro in provincia di Perugia, Umbria